San Brizio ima više značenja:
 San Brizio, Mantua
 San Brizio, Perugia